Сесава () — топоним Латвии:
 Сесава — населённый пункт в Сесавской волости Елгавского края;
 Сесава — река, приток Лиелупе;
 Сесава — река, приток Берзе;
 Сесава — одно из названий населённого пункта Сесавмуйжа в Элейской волости Елгавского края.